1910 est la seule année qui voit deux championnats du monde d'échecs se tenir, Emanuel Lasker défendant à chaque fois sont titre :
 une première fois en janvier 1910 contre Carl Schlechter
 une seconde fois en novembre-décembre 1910 contre David Janowski